Neumünster – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Neumünster – opactwo w Luksemburgu
 Neumünster – kościół w Zurychu